Slovo Asgard má více významů:

 Ásgard – domov severských bohů Ásů

přenesené významy:
 Asgard (archea) – nadkmen mikroorganismů domény archea
 Aasgardův průsmyk –  průsmyk na východní straně Kaskádového pohoří
 Asgardové – fiktivní rasa mimozemšťanů v seriálu Hvězdná brána
 The Gates of Asgard – druhý díl počítačové hry Cultures
 Asgard (skupina) – brněnská black-metalová skupina